Иванчиково — название населённых пунктов в России:

 Иванчиково — село в Льговском районе Курской области.
 Иванчиково — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Иванчиково — деревня в Суворовском районе Тульской области.